Esistono più comuni francesi con questo nome

Castanet – Aveyron
Castanet – Tarn
Castanet – Tarn e Garonna